Sophienhof ist der Name von Ortschaften in Deutschland:

 Wohnplatz im Ortsteil Birkholz der Stadt Tangerhütte im Landkreis Stendal in Sachsen-Anhalt; siehe Sophienhof (Tangerhütte)
 Ortsteil der Gemeinde Bliesdorf im Landkreis Märkisch-Oderland in Brandenburg
 Ortsteil der Gemeinde Fargau-Pratjau Kreis Plön in Schleswig-Holstein
 Ortsteil der Stadt Flensburg in Schleswig-Holstein, siehe Sophienhof (Flensburg)
 Ortsteil der Gemeinde Grabowhöfe im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern
 Ortsteil der Gemeinde Hagermarsch im Landkreis Aurich in Niedersachsen
 Ortsteil der Gemeinde Harztor im Landkreis Nordhausen in Thüringen, siehe Sophienhof (Harztor)
 Ortsteil der Gemeinde Irlbach im niederbayerischen Landkreis Straubing-Bogen, siehe Sophienhof (Irlbach)
 Ortsteil der Stadt Loitz im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern
 Ortsteil der Gemeinde Ducherow im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern
 Ortsteil der Stadt Neustrelitz im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern
 Ortsteil der Gemeinde Schellhorn im Kreis Plön in Schleswig-Holstein
 Ortsteil der Gemeinde Straßkirchen im Landkreis Straubing-Bogen in Bayern
 Ortsteil der Gemeinde Thelkow im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern
 Ortsteil der Gemeinde Waabs im Kreis Rendsburg-Eckernförde in Schleswig-Holstein

außerdem

 Gut Sophienhof im Ortsteil Sophienhof der Gemeinde Schellhorn 
 Kapelle Sophienhof im Ortsteil Sophienhof der Gemeinde Schellhorn
 Sophienhof (Kiel), ein Einkaufszentrum in der Innenstadt von Kiel
 SophienHof, eine Passivhaus-Anlage in Frankfurt-Bockenheim
 Sophienhof (Radebeul), eine denkmalgeschützte Villa in Radebeul
 Sophienhof (Ittenbach), ein Hotelgebäude bei Ittenbach

deutsche Namen von Orten in Polen:
 in der Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Sophienhof, Kreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1945: Zofijówka (Stawiguda) in der Gmina Stawiguda, Powiat Olsztyński
 in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Zofijówka (Strzelno)
 in der Woiwodschaft Pommern:  
 Przybin (Sophienhof, Kreis Stolp/Pommern)  
 Sopieszyno (Soppieschin, 1942–1945 Sophienhof)
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Miłogoszcz (Resko) (Sophienhof, Kreis Regenwalde/Pommern)
 Przybysław (Krzęcin) (Sophienhof, Kreis Arnswalde/Pommern)
 Rokicienko (Sophienhof, Kreis Soldin (Neumark)/Brandenburg)
 Sękorady (Sophienhof, Kreis Belgard/Pommern)
 Sobiemierz (Sophienhof, Kreis Kolberg-Körlin/Pommern)
deutscher Name des Ortes Vaivina der  Gemeinde Toila  in Estland